Losowe (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name von Ortschaften in der Ukraine:

 Losowe; Siedlung städtischen Typs in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj

 Losowe (Simferopol), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol
 Losowe (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi
 Losowe (Petropawliwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka
 Losowe (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Losowe (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Losowe (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Losowe (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Losowe (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Losowe (Rosdilna), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna
 Losowe (Krasnopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja
 Losowe (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Losowe (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Losowe (Sribne), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne

 Losowe (Pokrowsk), Ansiedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk